Automobilizm
 Rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski
 Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski
 Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
 Mistrzostwa Polski w rallycrossie

 Badminton
 Mistrzostwa Polski w badmintonie

 Boks
 Drużynowe mistrzostwa Polski w boksie
 Mistrzostwa Polski w boksie
 Mistrzostwa Polski w boksie kobiet

 Brydż sportowy
 Drużynowe Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym

 Curling
 Mistrzostwa Polski w curlingu

 Hokej
 Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie

 Judo
 Mistrzostwa Polski w judo

 Kajakarstwo
 Mistrzostwa Polski w kajakarstwie

 Koszykówka
 Mistrzostwa Polski w koszykówce
 Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet

 Lekka atletyka
 Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce
 Halowe mistrzostwa Polski seniorów w lekkiej atletyce
 Drużynowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce

 Łyżwiarstwo
 Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym
 Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim

 Pięciobój nowoczesny
 Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym

 Piłka nożna
 Mistrzostwa Polski w piłce nożnej mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet

 Piłka nożna plażowa
 Mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej kobiet

 Siatkówka
 Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet

 Piłka ręczna
 Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej kobiet

 Piłka wodna
 Mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn

 Podnoszenie ciężarów
 Drużynowe mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet
 Drużynowe mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet
 Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów mężczyzn

 Rugby union
 Mistrzostwa Polski w rugby union
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 kobiet

 Skoki narciarskie
 Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

 Szachy
 Mistrzostwa Polski w szachach
 Drużynowe mistrzostwa Polski w szachach

 Szermierka
 Mistrzostwa Polski w szermierce

 Zapasy
 Drużynowe mistrzostwa Polski w zapasach mężczyzn
 Indywidualne mistrzostwa Polski w zapasach

 Żużel
 Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP)
 Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MPPK)
 Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP)
 Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski (MDMP)
 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych (MMPPK)
 Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski (MIMP)